Аманьё VIII (Amanieu VIII d’Albret) (ум. 1326) — сеньор д’Альбре с 1294, виконт Тартаса и Дакса с 1312 года. По другой нумерации — Аманьё VII.

Родился ок. 1270 года. Сын Аманьё VI и Маты де Бордо — родственницы папы Клемента V. По завещанию отца получил виконтство Маремн. В 1294 году наследовал Изабелле, даме д’Альбре, своей племяннице.

Сторонник англичан, при Эдуарде I и Эдуарде II член королевского совета.

В 1309 году выкупил у зятя, Арно-Раймона де Тартаса, земли виконтств Тартас и Дакс, а после его смерти (1312) унаследовал и титул. В 1315 г. получил от французского и наваррского короля Людовика Сварливого сеньории Микс и Остабаре.

Был женат (брачный контракт от 15 января 1288) на Розе, даме де Вертёйль, вдове Эйкельма-Гильома IV, сеньора де Леспарра. У них было 11 детей, в их числе:
 Бернар-Эзи V, сеньор д’Альбре.
 Мата д’Альбре, виконтесса де Тартас.
 Берар (ум. 1346), сеньор де Вертёйль.

Примечания

Литература 
 Margaret Wade Labarge, Gascony, England’s First Colony 1204—1453, Londres, Hamish Hamilton, 1980.
 Eleanor C. Lodge, Gascony under English Rule, Kennikat Press, 1926.
 Histoire des d’Albret et des rois de Navarre. Michel Levasseur. Atlantica, 2006 — Всего страниц: 411

Сеньоры д’Альбре
Виконты Тартаса
Сеньоры Франции XIII века
Сеньоры Франции XIV века
Виконты Франции XIV века